Gössenreuth ist der Ortsname von

 Gössenreuth (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Gößenreuth (Grafenwöhr), Ortsteil der Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Gössenreuth (Himmelkron), Ortsteil der Gemeinde Himmelkron, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gossenreuth (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern